Starica – città della Russia
 Starica – femminile di Starec, termine russo riferito ai mistici del cristianesimo ortodosso
 Andrej di Starica – nobile russo
 Vladimir di Starica – nobile russo